Абра́м (А́брам, А́врум) () — имя, наиболее распространённое среди евреев. Усечённая форма древнееврейского имени Авраам () (народная форма крестильного имени Авраам), в свою очередь вероятно ведущего происхождение от предполагаемого древнесемитского имени Аврам.

Впервые встречается в Ветхом Завете (Танахе). Абрам, сын Фарры, приведший своих людей из Харрана в землю Ханаанскую.

Наряду с другими библейскими именами традиционно используется русскими старообрядцами и некогда имело распространение в среде русского крестьянства и купечества.

В русских источниках зафиксированы также формы: Абрамий, Аврам, Аврамий, Авраам, Авраамий. В различных формах это имя вошло во все языки стран, население которых исповедует иудаизм, христианство или ислам.

Уменьшительные: Абраша, Абрамчик, Абрамка.

Именины 
 22 (9) октября — Авраам, ветхозаветный пророк, праотец еврейского народа.

Примечания 

Имена еврейского происхождения